Diot ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Diot (* 1989), französischer Basketballspieler
 Maurice Diot (1922–1972), französischer Radrennfahrer